Willem – forma olandese del nome proprio di persona italiano Guglielmo
Willem – pseudonimo di Bernard Willem Holtrop, fumettista olandese
Christophe Willem – cantante francese

Pagine correlate
William
Guglielmo (disambigua)